Francesco Cocco-Ortu peut faire référence à:
 Francesco Cocco-Ortu (1842-1929) était un homme politique italien et député du Royaume.
 Francesco Cocco-Ortu (1912-1969) était un homme politique et un avocat italien.